Чаны может означать:

 Чаны — озеро в Новосибирской области.
 Чаны — посёлок городского типа, центр Чановского района Новосибирской области.
 Чаны, лазы — народ мегрело-занской (колхидской) группы картвельской языковой семьи.

См. также 
 
 Малые Чаны — солоноватое озеро в Новосибирской области.